The Rock har flere betydninger::

 The Rock (film) – actionfilm fra 1996 med Ed Harris, Sean Connery og Nicolas Cage i hovedrollerne.

 The Rock (skuespiller) – skuespiller, tidligere wrestler og amerikansk fodbold-spiller ('Dwayne Douglas Johnson (født 2. maj 1972 i Hayward, California).

 The Rock (diskotek) – diskotek i indre København.